AmaZulu Football Club peut désigner :
 AmaZulu Football Club, club sud-africain basé à Durban ;
 AmaZulu Football Club, club zimbabwéen disparu et autrefois basé à Bulawayo.